Бумажный:

 Бумажный — остановочный пункт в Кировской области России.
Фамилия
 Бумажный, Ефим Осипович (род. 1894 — ум. после 1967) — советский партийный и профсоюзный деятель. 
 Бумажный, Лев Осипович (1901—1980) — советский архитектор.